een vrouw die geen geslachtsgemeenschap heeft gehad, of bij uitbreiding een man idem.
 maagdelijkheid: toestand waarbij een persoon geen geslachtelijke betrekkingen heeft gehad
 knecht (beroep), dienstmaagd, een vrouwelijke bediende
 een gewijde maagd, een vrouw die een wijding heeft ontvangen om een godheid of Christus te volgen en te leven in een staat van kuisheid, bijvoorbeeld een non
 Maagd (archetype), archetype van een onbedorven jonge vrouw, bijvoorbeeld Hebe, Persephone, de heilige Sophia en
Maria (moeder van Jezus), verwijzend naar haar (vermeend) maagdelijke staat bij de conceptie van Jezus, 
Jeanne d'Arc, De Maagd van Orléans
 Vestaalse maagd, Romeinse priesteres van de godin Vesta

Sterrenbeeld
 Maagd (astrologie), een astrologisch teken van de dierenriem
 Maagd (sterrenbeeld), een sterrenbeeld.

Symbool
 Nederlandse Maagd
 schildmaagd
 stedenmaagd